Dinastia sulaymànida o dels sulaymànides
 Branca sulaymanita o dels sulaymaniytes dins l'ismaïlisme, vegeu Ismaïlisme